Puchar Świata w skokach narciarskich 2011/2012 – 33. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich. Zgodnie z planem miała rozpocząć się 26 listopada 2011 na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce konkursem drużynowym, jednak z powodu zbyt silnego wiatru został on odwołany i przeniesiony na niedzielę 27 listopada. Sezon zakończył się 18 marca 2012 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Poszczególne serie pierwszego konkursu w Lillehammer były rozgrywane na przemian z konkursem skoków kobiet. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2011 roku.

Podczas trwania sezonu nastąpiły następujące zmiany w kalendarzu PŚ:
Z powodu silnego wiatru konkurs drużynowy w Ruce odwołano i przesunięto na następny dzień, oraz ograniczono go do jednej serii.
W Bischofshofen odbyła się tylko jedna seria konkursu indywidualnego z powodu wiatru często zmieniającego kierunek.
Pierwszy konkurs w Tauplitz/Bad Mitterndorf również z powodu silnego wiatru odwołano. Rozegrano go następnego dnia, gdzie z powodu ograniczeń czasowych odbyła się tylko jedna seria. 
Konkurs w Klingenthal odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Konkurs drużynowy w Oberstdorfie ograniczono do jednej serii z powodu silnego wiatru.
Konkursy w Lahti rozegrano na skoczni HS97, a nie HS130 z powodu silnego wiatru.
Ostatnie zawody w Planicy ograniczono do jednej serii z powodu silnego wiatru.

Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu zdobył Norweg Anders Bardal. Miejsca na podium zajęli również Austriacy: Gregor Schlierenzauer i Andreas Kofler. Najwyżej sklasyfikowany polski zawodnik – Kamil Stoch – zajął 5. miejsce. Puchar Narodów zdobyła reprezentacja Austrii, wyprzedzając w klasyfikacji Norwegię i Niemcy.

W sezonie 2011/2012 został zainaugurowany Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich. Pierwszą edycję wygrała Amerykanka Sarah Hendrickson.

Kalendarz i wyniki

Skocznie

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Opracowane na podstawie oficjalnej strony FIS

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja FIS Team Tour

Klasyfikacja Pucharu Narodów 
Opracowane na podstawie oficjalnej strony FIS

Man of the Day 
W sezonie 2011/2012 tytuł przyznawano podczas Turnieju Czterech Skoczni, FIS Team Tour i lotów narciarskich w Tauplitz.

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywane są kwalifikacje, których 50 najlepszych uczestników (40 w przypadku konkursów lotów) bierze udział w konkursie głównym. Finałowy konkurs w Planicy nie został poprzedzony serią kwalifikacyjną i wystartowało w nim 30 najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie inaugurującym nowy sezon, rolę lidera przyjmuje zawodnik, który zwyciężył w poprzedniej edycji.

Trenerzy 
Trenerzy poszczególnych reprezentacji w sezonie 2011/2012:

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2011/2012. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwo, które było gospodarzem zawodów mogło w swoim kraju dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie sześciu skoczków.

Poniżej wykaz kwot startowych, przysługujących danym krajom w poszczególnych periodach. Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Informacje o periodach 
 I period: LGP
 II period: 27 listopada – 18 grudnia (7 konkursów indywidualnych i 2 drużynowe)
 III period: 30 grudnia – 6 stycznia (TCS – 4 konkursy indywidualne)
 IV period: 15 stycznia – 29 stycznia (6 konkursów indywidualnych)
 V period: 4 lutego – 19 lutego (4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe, w tym FTT)
 VI period: 3 marca – 18 marca (5 konkursów indywidualnych i 2 drużynowe)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2011/2012